Vihtijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vihtijärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Vihtijärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar